Der Begriff Funktionselite bezeichnet

allgemein eine Gruppe überdurchschnittlich qualifizierter Personen, siehe Elite
im deutschen Arbeitsrecht besonders spezialisierte Arbeitnehmer mit hoher Arbeitskampfkraft, siehe Funktionselite (Arbeitsrecht).